Альвізе IV Джованні Моченіго () ( — ) — 118-й венеціанський дож.

Уродженці Венеції